Lost Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lost Springs (Kansas)
Lost Springs (Wyoming)